Das King’s Cup Race ist ein seit 1922 in Großbritannien ausgetragenes Luftrennen.

Geschichte 

Das Rennen wurde von Georg V. ins Leben gerufen. Ziel des Rennens war es, der Entwicklung von Leichtflugzeugen und Flugzeugmotoren im Vereinigten Königreich Impulse zu verleihen. Startberechtigt waren ursprünglich nur Flugzeuge, die im Vereinigten Königreich oder in einem Land des Commonwealth of Nations gebaut worden waren. Erst im Jahr 1961 wurde diese Beschränkung aufgehoben. Tatsächlich gewann im Folgejahr mit der Tipsy Nipper erstmals ein ausländisches Flugzeug das Rennen. Die Druine D.31, mit der John de M. Severne 1960 das Rennen gewann, war zwar eine französische Konstruktion, da das Flugzeug aber als Bausatz geliefert wurde und vom Kunden selbst zusammengebaut werden musste, wurde die Regel umgangen. Ausländische Flugzeuge dominierten auch in den Folgejahren das King’s Cup Race, nur gelegentlich unterbrochen von Erfolgen britischer Flugzeuge. Mit der Miles Sparrowjet gewann 1957 erstmals ein Strahlflugzeug das Rennen. 1967 war ein modifiziertes Jagdflugzeug aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges Sieger. Neben modifizierten Militärflugzeugen gingen ab den 1960er Jahren Leichtflugzeuge wie die Glos-Airtourer T4, Experimentalbauten wie die LeVier Cosmic Wind, aber auch Sport- und Geschäftsflugzeuge wie die Cessna 172 oder Cessna 340 an den Start, aber auch Oldtimer wie die De Havilland DH.87 Hornet Moth beteiligten sich erfolgreich an dem Rennen.

Startberechtigt sind ebenfalls lediglich Piloten aus dem Vereinigten Königreich oder einem Land des Commonwealth.

Das Rennen wird als Überlandrennen in Großbritannien ausgetragen. Dabei kommt eine Handicapwertung zur Anwendung. Das erste Rennen führte über eine Distanz von 810 Meilen vom Flughafen London-Croydon bis nach Glasgow in Schottland und zurück. Sieger des ersten Rennens war Frank Barnard, Chefpilot der Instone Air Line, auf einer zum Passagierflugzeug umgebauten Airco DH.4. Im Jahr 1930 beendete mit Winifred Brown erstmals eine Frau das Rennen als Sieger, nachdem 1927 erstmals weibliche Piloten an den Start gegangen waren. Mit 88 Teilnehmern wurde 1930 auch ein Teilnehmerrekord aufgestellt.

Das Rennen wird seit 1922 jährlich ausgetragen. Lediglich während des Zweiten Weltkrieges von 1939 bis 1945 fanden keine Rennen statt, im Jahr 1951 fiel das Rennen wegen schlechten Wetters aus. Die Streckenführung wird dabei jährlich geändert. Während das Rennen in den 1920er und 1930er Jahren als Langstreckenrennen ausgelegt war und Strecken von 700 bis 1500 Meilen zurückgelegt werden mussten, wurde nach Ende des Zweiten Weltkrieges nur noch selten auf Strecken über 100 Meilen geflogen.

Sieger

Anmerkungen/Einzelnachweise

Literatur 
 Peter Lewis: British Racing and Record-Breaking Aircraft. Putnam, 1970. ISBN 0-370-00067-6  (englisch)
 John Tegler: International 1971 Air Racing Annual. USARA (englisch)

Weblinks 
 Don. A Berliner: Concise History of Air Racing, Society of Air Racing Historians (englisch)
 Pathe News Real of the 1957 Air Race (englisch)

Geschichte der Luftfahrt
Wettbewerb (Luftfahrt)
Motorsport in der Luft